Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Baku Cup 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská tenistka Elina Svitolinová.

Roli jedné z favoritek splnila druhá nasazená Elina Svitolinová, která ve finále zdolala srbskou turnajovou pětku Bojanu Jovanovskou ve dvou setech 6–1 a 7–6. Na okruhu WTA Tour si tak připsala druhou turnajovou trofej kariéry z dvouhry, když úspěšně obhájila titul z Baku Cup 2013.

Šest z osmi nasazených tenistek nepřešlo druhé kolo a zbylé dvě v pavouku postoupily do finále.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Sorana Cîrsteaová (2. kolo)
  '''Elina Svitolinová (vítězka)
  Magdaléna Rybáriková (1. kolo)
  Kurumi Naraová (1. kolo)
  Bojana Jovanovská (finále)
  Yvonne Meusburgerová (1. kolo)
  Heather Watsonová (1. kolo)
  Jana Čepelová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Baku Cup
Sport v Ázerbájdžánu v roce 2014
WTA Tour 2014